Ouse ist der Name folgender

Flüsse im Vereinigten Königreich:
 River Ouse (Ärmelkanal), Fluss zum Ärmelkanal in East Sussex
 River Ouse (The Humber), Fluss zum Humber in North Yorkshire
 River Great Ouse in East Anglia
 Little Ouse, ein Nebenfluss des River Great Ouse

Flüsse in Australien:
 Ouse River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent Rivers in Tasmanien, Australien

Orte in Australien:
Ouse (Australien), am Ouse River